Фонарь из тыквы — главный атрибут Хэллоуина. На американском английском языке это выражение выглядит как Jack-o'-lantern, что дословно переводится как «Джек-фонарь». Также термин может означать:

Фольклор
 В английском фольклоре термин «Джек-фонарь» является альтернативным названием явления, известного как блуждающие огни.
 В ирландском фольклоре термин «Джек-фонарь» является альтернативным названием явления, известного как .

Комиксы
  — несколько персонажей DC Comics.
 Джек-фонарь — несколько персонажей Marvel Comics.

Фильмы
  — американский фильм 2004 года.
  — американский фильм 1922 года.

См. также 
  — юмористический журнал Дартмутского колледжа.
 Omphalotus olearius, , Omphalotus olivascens — виды грибов, в англоязычной микологии носящие бытовое название «гриб — Джек-фонарь».